Kommunistisches Glaubensbekenntnis steht für:

 Credo communiste (Das kommunistische Glaubensbekenntnis) von Étienne Cabet (1841)
 Entwurf eines Kommunistischen Glaubensbekenntnisses von Friedrich Engels (1847), Vorarbeit für die Grundsätze des Kommunismus

Siehe auch:
 Manifest der Kommunistischen Partei von Karl Marx und Friedrich Engels (1848)